Wyniki podnoszenia ciężarów na 60. Mistrzostwach Świata w Podnoszeniu Ciężarów w 1986 roku w Sofii w Bułgarii. Startowali tylko mężczyźni w 10 kategoriach wagowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 http://iwrp.net/pl/zawody?view=contest&id_zawody=64 
 Medaliści mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów  – Dokładne wyniki

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów